Nueva steht für
 Nueva (Llanes), Parroquia in der Gemeinde Llanes der autonomen Region Asturien in Spanien.
 Nueva, eine der Lennox, Picton und Nueva-Inseln
 Nueva Rock, Klippenfelsen im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis

Siehe auch:
 Villa Nueva